USS Blue Ridge je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Blue Ridge (1918) 
 USS Blue Ridge (AGC-2) 
 USS Blue Ridge (LCC-19)

Blue Ridge